Штат Мексики Коауила является одним из 32 субъектов Мексиканских Соединённых штатов. Он разделён на 38 муниципалитетов.

Примечания

См. также 
 Города Коауилы
 Коауила

Муниципалитеты Коауилы
Списки:Мексика